

Озеркинське сільське поселення — сільське поселення, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Озеркинське сільське поселення — сільське поселення, Кіквідзенський район, Волгоградська область